Het seizoen 1956-57 was de 5e editie van de Belgische Vierde Klasse of Bevordering. De competitie ging van start in de zomer van 1956 en eindigde in het voorjaar 1957.

VV Overpelt Fabriek, RCS Brainois, KV Aarschot Sport en KRC Lokeren werden kampioen en promoveerden naar Derde Klasse

Gedegradeerde teams
Voor het seizoen waren 4 teams gegradeerd uit Derde klasse 1955-56:
 RFC Bressoux degradeerde na 2 seizoenen in derde klasse.
 KAV Dendermonde degradeerde na 13 seizoenen in derde en tweede klasse.
 RCS Hallois degradeerde na 1 seizoen in derde klasse.
 FC Waaslandia Burcht degradeerde na 1 seizoen in derde klasse.

Gepromoveerde teams
Volgende dertien teams waren gepromoveerd uit de provinciale afdelingen voor de start van het seizoen: 
Vier clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen.
 RFC Ecaussinnois
 KVV Scherpenheuvel Sport
 FC Ninove
 KFC Scela Zele
Twee clubs promoveerden na 1 seizoen terug naar nationale:
 FC Verbroedering Arendonk
 CS Libramontois
Drie club promoveerden na 2 seizoenen terug naar nationale:
 RFC Wandre Union
 K. New Star AC Tervuren
 KSC Menen
Eén club promoveerde na 3 seizoenen terug naar nationale:
 KVV Vigor Beringen
Eén club promoveerde na 4 seizoenen terug naar nationale:
 AS Eupen
Eén club promoveerde na 9 seizoenen terug naar nationale:
 KVV Ons Genoegen Vorselaar
Eén club promoveerde na 19 seizoenen terug naar nationale:
 R. Entente Tamines

Deelnemende teams
Volgende 64 ploegen speelden in het seizoen 1956-57 in Bevordering. Ze werden onderverdeeld in 4 reeksen van 16 clubs. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Reeks D

Eindstanden Vierde Klasse

Bevordering A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie naar provinciale reeksen

Bevordering B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie naar provinciale reeksen

Bevordering C 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie naar provinciale reeksen

Bevordering D 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie naar provinciale reeksen

Promoverende teams
De vier kampioenen promoveerden naar Derde klasse 1957-58 op het eind van het seizoen:
 VV Overpelt Fabriek (kampioen reeks A) promoveerde voor het eerst naar 3e nationale.
 RCS Brainois (kampioen reeks B) promoveerde na 5 seizoenen terug naar 3e nationale.
 KV Aarschot Sport (kampioen reeks C) promoveerde na 5 seizoenen terug naar 3e nationale.
 KRC Lokeren (kampioen reeks D) promoveerde na 8 seizoenen terug naar 3e nationale.

Degraderende teams
In elke reeks degradeerden de 3 laatst geëindige clubs naar de provinciale afdelingen. Volgende 12 teams degradeerden:

S4: Onafgebroken aantal seizoenen in 4e nationale of hoger op moment van degradatie

Bronnen en voetnoten 

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4